

Geografia

Ufford (Cambridgeshire)
Ufford (Suffolk)